Дмитрий (Думитру) Васильевич Фусу (25 марта 1938, Парково, Белецкий уезд — 14 января 2014, Кишинёв) — советский и молдавский актёр, режиссёр и сценарист, директор студии «Молдова-фильм».

Биография 
Думитру Фусу родился 25 марта 1938 года в селе Парково (в то время Белецкий уезд, Королевство Румыния, сейчас Единецкий район, Молдавия). В 1955—1960 годах учился в театральном училище им. Б. В. Щукина, а в 1977—1979 годах — на Высших курсах сценаристов и режиссёров.

В 1960—1970-е годы с некоторыми перерывами работал в кишинёвском театре «Лучафэрул». В 1968 году основал молдавский «Театр одного актёра». В 1979—1984 годах — директор студии «Молдова-фильм». В 1999 году организовал в Кишинёве Международный театральный фестиваль One Man Show. Преподавал в институте искусств им. Г. Музыческу. Режиссёр спектаклей на телевидении и в театрах республики.

Дебютировал в кинематографе с 1961 года (первая роль — милиционер в фильме Михаила Калика «Человек идёт за солнцем»).

В 2005 году перенёс инсульт, после которого оставался парализованным в течение 9 лет. В конце 2013 года у него случился инфаркт миокарда. Умер 14 января 2014 года в больнице в Кишинёве, похоронен на центральном кладбище Кишинёва.

Семья 
 Жена — художница, иконописец Мария Мардаре-Фусу
 Сын — Михай Фусу
 Дочь — Ана Мария Фусу
 Дочь — Руксанда Ляху
 Сын — Иоан Фусу

Фильмография

Актёр 
  — Человек идёт за солнцем («Молдова-фильм») — Рикэ, милиционер, парень Ленуци
  — Путешествие в апрель (Кэлэторие ын април; Молдова-филм)
  — Когда улетают аисты — Иона, тракторист
  — Горькие зёрна (Молдова-фильм) — Сиплый
  — Десять зим за одно лето (Zece ierni pe-o vara; Молдова-филм) — священник
  — Свадьба во дворце (Молдова-фильм) — Багрум, милиционер
  — Лаутары (Молдова-фильм)
  — Дмитрий Кантемир (Молдова-фильм) — Реис Эффенди, турецкий визирь и друг Кантемира (дублировал Ю. Соловьёв)
  — Долгота дня — Аргир
  — Что человеку надо — Ботнару
  — Кентавры (СССР, Венгрия, Чехословакия; в титрах Д. Фуссу)
  — Всё могло быть иначе (Молдова-фильм)
  — Свадебное путешествие перед свадьбой (Молдова-фильм) — эпизод
  — Как стать знаменитым (Молдова-фильм) — эпизод
  — Лучафэрул (Молдова-фильм)
  — Смерч (Таджикфильм)
  — Двенадцатая осень (Россия; Киностудия им. Горького, Синема Спейс) — эпизод

Режиссёр 
  — Шоссе (короткометражный)

Сценарист 
  — Лицом к лицу (короткометражный)

Примечания

Ссылки 
 КиноПоиск. Думитру Фусу
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Молдова-фильм